

Culture et société

Transports 
 La Galant et la Galant VR-4 sont des véhicules automobiles.

Arts 
 Le style galant est une esthétique musicale au . Destiné au salon plutôt qu'à la salle de réception, il se caractérise par une musique au ton léger qui délaisse la polyphonie, très fréquente dans la musique baroque, au profit d'une écriture monodique. Il désigne aussi, pour d'autres périodes,  la littérature et les arts visuels (notamment un genre de la peinture rococo, la fête galante, et d'autres genres : peinture mythologique, pastorale…) qui traitent des sujets amoureux (notamment d'amour courtois ou précieux) sous l'influence de la galanterie qui promeut un idéal fondé sur le respect d'autrui, la sensibilité et le souci de plaire.

Patronyme 
Le patronyme Galant, de même que ,  et , correspond à l'adjectif galant, qui désignait en ancien français une personne aimant les réjouissances (autre sens : vif, hardi). 

 Isabelle Galant (1963-), une femme politique belge ;
 Jacqueline Galant (1974-), une femme politique belge.

Toponyme 
 Le Galant est un ruisseau du département de la Dordogne (région Nouvelle-Aquitaine, France), affluent de l'Isle.

Notes et références